Tregon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Trégon, tidigare kommun, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne, 
 Trégunc, kommun, departementet Finistère i regionen Bretagne,